Прошян — армянская фамилия, возможна транскрипция Прошьян. Известные носители:

 Прошян, Перч (1837—1907) — армянский писатель-романист, журналист, поэт и педагог.
 Прошян, Прош Перчевич (1883—1918) —  левый эсер, нарком почт и телеграфа РСФСР в 1918.